

Geografia
 Aiton – comune francese nel dipartimento della Savoia
 Aiton – comune romeno nel distretto di Cluj

Persone 
 William Aiton (1731-1793) – botanico scozzese